Avahi может означать:
 Avahi — свободная реализация Zeroconf для дистрибутивов Linux и BSD.
 Avahi — род приматов.